Karl Drews ist der Name folgender Personen:
* Karl Drews (Schauspieler) (1901–1942), österreichischer Schauspieler und Politiker (KPÖ)
 Karl Drews (Baseballspieler) (Karl August Drews; 1920–1963), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Karl-Heinz Drews (* 1929), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Carl Drews (1894–1973), deutscher Kameramann